Malchow (Mecklenburg), een plaats in in het district Müritz van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Amt Malchow, een groep gemeenten (Amt) in Mecklenburg-Voor-Pommeren waartoe bovengenoemde plaats behoort
 Berlin-Malchow, een stadsdeel van Berlijn, behorend tot het district Lichtenberg
 Berlin-Stadtrandsiedlung Malchow, een stadsdeel van Berlijn, behorend tot het district Pankow